

Sigle 
 Noise Vibration Harshness – misura del comfort di un veicolo

Codici 
 nvh – codice ISO 639-3 della lingua nasariana